Passeriformes
Ou ainda:
Pássaros (canção de Claudia Leitte)
Os Pássaros
Caixa de pássaro cantor autômato objeto que contém em seu interior um pássaro mecânico.
Desambiguação